

Lokalizacje

Niemcy 
 Gesees − dzielnica Bad Berneck im Fichtelgebirge
 Gesees − gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth